

События 

 6 января — Карл Анжуйский коронуется в Риме как король Сицилии.
 26 февраля — в Битве при Беневенто армия Карла Анжуйского разгромила объединённые силы германских и сицилийских войск, ведомых королём Сицилии Манфредом. Манфред погиб в битве.
 15 мая — Битва при Честерфилде. Победа королевских войск и пленение Роберта де Феррерса.
 21 июня — 13 декабря — Осада замка Кенилуэрт. Взятие замка королевскими войсками.

 2 июля — Война между Шотландией и Норвегией заканчивается после соглашения между Александром III Шотландским и Магнусом VI Норвежским и подписания Пертского договора, по которому Внешние Гебриды и Остров Мэн отходят к Шотландии в обмен на большую денежную компенсацию.
 25 июля — Бейбарсом взят тамплиерский замок Сафед. Все его защитники казнены. Султаном также захвачены город Библ и замок Торон.
 24 августа — мамлюки наносят киликийским армянам поражение при Мари. Один из сыновей царя Хетума I, Торос, убит, другой, Левон (будущий царь) — захвачен в плен.
 Октябрь — в Англии разворачивается Вторая баронская война.
 Во Франции впервые штампуются золотые экю и серебряные гроши.
 Взятие арагонцами Мурсии.
 Патриарх Герман не захотев простить Михаила Палеолога, покидает престол. Патриархом становится Иосиф, который разрешает Михаила от грехов клятвопреступления и жестокости.
 Генуэзские купцы выторговали у Золотой Орды Кафу и основали там колонию.
 Ханом Золотой Орды стал Менгу-Тимур.
 Братья Поло у великого хана Хубилая. Хан отправляет их послами к папе — путешествие займёт три года.
 Окончание первой войны между Ахейским княжеством и Византией.

Правители 

 Неаполь и Сицилия — коронация Карла I Анжуйского (1266—1285).
 Тямпа — коронация царя Индравармана V.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1266 году
 Хетум II, царь Киликийской Армении.
 Беатриче Портинари.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1266 году
 26 февраля — Манфред Сицилийский.
 21 октября — Биргер Ярл.
 Андроник II Великий Комнин, трапезундский император.
 Ариг-Буга, чингизид, сын Толуя.
 Берке, правитель Улуса Джучи.

См. также